FAAH2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 532 амінокислот, а молекулярна маса — 58 304.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки